Villars-les-Dombes é uma comuna francesa na região administrativa de Auvérnia-Ródano-Alpes, no departamento de Ain.

Demografia 
Em 2006 Villars-les-Dombes apresentava uma população de 4 303 habitantes, distribuídos por 1 847 lares.

Ligações externas 
 
 
 
 
 

Comunas de Ain